«Абрахам Крийнссен» (F816) (, ) — нидерландский военный корабль — фрегат типа «Кортенар», названный в честь голландского флотоводца Абрахама Крийнссена. Позывной корабля: PAVX.

История 
«Абрахам Крийнссен» был построен на верфи Damen Schelde Naval Shipbuilding во Флиссингене. Закладка корабля состоялась 25 октября 1978 года, был спущен на воду 16 мая 1981 года. Введено судно в эксплуатацию 6 января 1983 года.

Фрегат «Абрахам Крийнссен» служил в качестве эскорта для британского авианосца  во время миссии UNPROFOR в Адриатическом море в мае 1993 года.

В июне 1994 года корабль участвовал в военно-морских учениях  с кораблями нескольких других флотов.

В 1997 году фрегат был выведен из эксплуатации ВМС Нидерландов и 31 октября 1997 года был принят на вооружение ВМС Объединенных Арабских Эмиратов. Фрегат был переименован в «Абу-Даби» (Abu Dhabi (F01)) и находился на военной службе до вывода из эксплуатации в 2008 году. В 2009 году начались работы по его переоборудованию в роскошную яхту (проект Swift135).

См. также 
 Фрегаты типа «Кортенар»

Примечания

Ссылки 
 F 816 - HNLMS Abraham Crijnssen
 SWIFT 135 DUTCH NAVY

Военные корабли Нидерландов